Баадур Александрович Джобава (; род. , Гали) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2001), неоднократный чемпион Грузии (2003, 2007, 2012). Участник 7 олимпиад (2000—2010, 2014), на XXXVI-й в Кальвии занял 1-е место в личном зачёте. Чемпион Европы по рапиду (2011).

Детство провёл в автономной республике Абхазия, с шахматами 4-летнего Баадура познакомил отец. После начала грузино-абхазской войны семья переезжает в Харьков. Окончил Тбилисский университет.

Брат Беглар (1985) также играет в шахматы и имеет звание международного мастера.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Интервью
 Баадур Джобава: «С Войташеком у меня старые счеты»

Шахматисты Грузии